Анабель Медина Гарригес и Вирхиния Руано Паскуаль — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Алисия Молик / Мара Сантанджело — уступили уже на старте.

Посев 

  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Полуфинал)
  Катарина Среботник /  Ай Сугияма (Второй раунд)
  Квета Пешке /  Ренне Стаббс (Третий раунд)
  Чжань Юнжань /  Чжуан Цзяжун (Четвертьфинал)
  Алисия Молик /  Мара Сантанджело (Первый раунд)
  Виктория Азаренко /  Шахар Пеер (Четвертьфинал)
  Алёна Бондаренко /  Катерина Бондаренко (Полуфинал)
  Янь Цзы /  Чжэн Цзе (Третий раунд)
  Динара Сафина /  Агнеш Савай (Третий раунд)
  Анабель Медина Гарригес /  Вирхиния Руано Паскуаль (Титул)
  Пэн Шуай /  Сунь Тяньтянь (Третий раунд)
  Лиза Реймонд /  Саманта Стосур (Третий раунд)
  Ивета Бенешова /  Жанетта Гусарова (Первый раунд)
  Натали Деши /  Елена Лиховцева (Второй раунд)
  Мария Корытцева /  Владимира Углиржова (Третий раунд)
  Татьяна Пучек /  Анастасия Родионова ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые